Ivo Minář que estava defendendo o título decidiu não participar do torneio.
Gastão Elias derrotou Rogério Dutra Silva por 4–6, 6–2, 6–0 na final.

Cabeças-de-chave

 Rogério Dutra Silva (Final)
 João Souza (Quartas de final)
 Matteo Viola (Primeira Rodada)
 Gastão Elias (Campeão)

<li>  Antonio Veić (Quartas de final)
<li>  Paul Capdeville (Segunda Rodada)
<li>  Malek Jaziri (Quartas de final)
<li>  Guido Andreozzi (Semifinal)

Finais

Tabela

Chave 1
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Quartas de final
| RD4=Semifinais

| RD1-seed01=1
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= R Machado
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=1

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= M González
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6<sup>5
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=SE
| RD1-team04= Jozef Kovalík
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=7<sup>7
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Bastian Trinker
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= R Hocevar
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= E Schwank
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= M Jaziri
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= M Viola
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=1
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= P Cuevas
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11= D Kosakowski
| RD1-score11-1=6<sup>4
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= G Clezar
| RD1-score12-1=7<sup>7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Caio Silva
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= J Duckworth
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= N Mektić
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= P Capdeville
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= M González
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= R Hocevar
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= M Jaziri
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= P Cuevas
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= G Clezar
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= J Duckworth
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=7<sup>8
| RD2-score07-3=7<sup>7
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= P Capdeville
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6<sup>6
| RD2-score08-3=6<sup>3

| RD3-seed01=1
| RD3-team01={{Nowrap| R Dutra Silva}}
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= M Jaziri
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= G Clezar
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2='6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= J Duckworth
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Chave 2

Referências
 Chave Principal
 Chave do Qualifying

Simples
ATP Challenger Tour de 2013
Tênis de 2013 no Brasil